Bertilsson ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bertilsson (1889–1968), schwedischer Turner
 Christian Bertilsson (* 1991), schwedischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Henrik Bertilsson (* 1969), schwedischer Fußballspieler
 Johan Bertilsson (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Per Bertilsson (1892–1972), schwedischer Turner
 Simon Bertilsson (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bertelsen
 Berthelsen